O nome Debby foi usado em cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Furacão Debby (1982) - Alcançou a categoria 4 na Escala de furacões de Saffir-Simpson, afetou Bermudas e provocou ventos fortes em Cape Race, Canadá, mas sem provocar grandes danos.
 Furacão Debby (1988) - Alcançou a força de um furacão pouco antes de atingir a costa do México em Tuxpan, mantendo esta intensidade por seis horas e posteriormente tornou-se a depressão tropical 17-E no Pacífico nordeste. No méxico, dez pessoas morreram em consequencia do furacão.
 Tempestade tropical Debby (1994) - Formou-se a leste das Pequenas Antilhas, passou sobre Santa Lúcia e dissipou-se sobre Hispaniola. Nove pessoas morreram em santa Lúcia, principalmente devido às enchentes severas.
 Furacão Debby (2000) - Um furacão desorganizado que afetou as Pequenas Antilhas e Porto Rico. O furacão também ajudou a aliviar a estiagem severa que ocorria em Cuba.
 Tempestade tropical Debby (2006) - Formou-se ao sul de Cabo Verde, afetando estas ilhas e dissipando-se sobre o Atlântico centro-norte. Não houve registros de danos assiciados à tempestade.
 Tempestade Tropical Debby(2018) - formou-se no Oceano Atlantico aberto. Não ameaçou a costa e só durou dois dias. 

Desambiguação